ejabberd — это свободный (GNU GPL), распределённый и устойчивый к отказам MQTT, SIP и XMPP-сервер, написанный в основном на Erlang. Он работает под Unix-подобными ОС (GNU/Linux, FreeBSD и NetBSD) и Microsoft Windows.

Алексей Щепин начал этот проект в ноябре 2002 года.
Название «ejabberd» означает «Erlang Jabber Daemon».
Цель проекта состоит в создании стабильного и функционального XMPP-сервера.

На 2009 ejabberd был одним из самых популярных проектов на Erlang, а его автор получил награду «User of the Year» на 2006 Erlang user conference.

ejabberd используется в IETF Groupchat Service, BBC Radio LiveText, Nokia Ovi, KDE Talk и Facebook. Из-за бесплатности и высокой отказоустойчивости на ejabberd работает большинство крупных XMPP-серверов.

Возможности 
 Модульная архитектура сервера
 Поддержка работы группы ejabberd-серверов в кластере
 Поддержка веб-интерфейса для администрирования
 Поддержка различных языков (включая русский)
 Совместимость с XMPP
 LDAP-аутентификация
 поддержка SASL и StartTLS на клиентских и межсерверных соединениях

Функциональность реализуемая с помощью дополнительных модулей 
Большинство модулей обеспечивают базовую функциональность XMPP-сервера, но есть также модули, обеспечивающие следующую функциональность:
 Транспорты для подключения к другим службам мгновенного обмена сообщениями, типа ICQ, IRC, и так далее,
 MUC-сервис,
 HTTP Polling,
 Поиск пользователей по данным из их vCard
 Publish-Subscribe-сервис.

С появлением версии 1.0.0 стало возможно протоколирование конференций без использования ботов (sulci).

Распространение 
По данным jabberworld.info доля ejabberd среди XMPP/Jabber-серверов составляла на лето 2017 года около 62%.

Ссылки 
 Home ejabberd
 Домашняя страница ejabberd
 Erlang REPOS
 J-EAI 
 Динамика регистрационной активности на jabber.ru ч.1 по данным А. Щепина
 Динамика регистрационной активности на jabber.ru ч.2 по данным А. Щепина
 ejabberd@conference.process-one.net  - официальная конференция в сети XMPP

Примечания 

Jabber
Свободное серверное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Erlang
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
XMPP-серверы